Нерио:

 Нерио I — флорентийский аристократ, герцог Афин.
 Нерио II Акциайоли — герцог Афинский в 1435—1439 и 1441—1451 годах.